Platão — filósofo e matemático da Grécia Antiga
Platão (exarca) — exarca de Ravena

Desambiguações de antropônimos